Villefranchois est le toponyme de nombreux lieux situés près de villes franches () et donc de  communautés de communes sises en ces lieux.

C'est aussi le gentilé dans beaucoup de ces villes.

Toponymes
Communauté de communes du Villefranchois dans le Tarn

Communauté de communes du Villefranchois dans l'Aveyron

Gentilés
Les habitants des villes franches suivantes portent ce nom :

Villefranche-sur-Mer

Villefranche-de-Rouergue

Villefranche de Lauragais

Villefranche-de-Conflent

Villefranche-d'Albigeois

Villefranche-d'Allier

Presse
Le Villefranchois dans l'Aveyron